Карьяла:
 Название исторической провинции Финляндии Карелии.
  — часть Кировского и Промышленного микрорайонов Выборга, ранее посёлок имени Кирова.
  — существовавший в 1868—1977 годах муниципалитет в Варсинайс-Суоми.
 Karjala — пиво
 Кубок Карьяла — хоккейный турнир.

См. также 
 Здание страховой компании «Карьяла»
 Карелия (историческая область)